The Last Outlaw est un film muet de John Ford sorti en 1919
  est un film muet de Arthur Rosson sorti en 1927
  est un film de Christy Cabanne sorti en 1936
  est une mini-série télévisée de 4 épisodes réalisée par George Miller en 1980
  est un téléfilm de Geoff Murphy sorti en 1993